USS Welles je ime plovil vojne mornarice ZDA:

 USS Welles (DD-257) 
 USS Welles (DD-628)

Welles